Rückenschild steht für
Rückenschild (Heraldik), Heraldisches Motiv
Carapax (Anatomie), harte Bedeckung der Körperoberseite bei bestimmten Wirbellosen
Rückenschild (Umschlag) Titelfeld bei bestimmten Einbänden